Переселенец — топоним в России.

 Переселенец — железнодорожная станция (населённый пункт) в Шимановском районе Амурской области.
 Переселенец — станция Забайкальской железной дороги в Амурской области.
 Переселенец — деревня в городском округе Калуга Калужской области.
 Переселенец — гора, в левобережье р. Утешения, Сахалинская область.
 Переселенец — река, левый приток р. Черноморка, Сахалинская область.